Präsidentschaftswahl in Polen 1922 steht für:

 Präsidentschaftswahl in Polen 1922 (9. Dezember) in der ersten Sitzung der Nationalversammlung
 Präsidentschaftswahl in Polen 1922 (20. Dezember) in der dritten Sitzung der Nationalversammlung